Das BRD Bucharest Open 2019 war ein Damen-Tennisturnier in Bukarest. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 15. bis 21. Juli 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anastasija Sevastova im Einzel und die Paarung Irina-Camelia Begu/Andreea Mitu im Doppel. Im Einzel siegte Jelena Rybakina mit 6:2 und 6:0 über Patricia Țig.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BRD Bucharest Open 2019 fand vom 13. bis 15. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Bukarest